О’Ха́ллоран (O'Halloran) — фамилия ирландского происхождения. Известные носители:

 О’Хэллоран, Дастин (род. 1971) — американский композитор. 
 О’Халлоран, Тирнан (род. 1991) — ирландский спортсмен.

Примечания